Les Échos (1908-), quotidien économique français ;
 Les Échos (1989-), journal malien francophone ;
 Les Échos de Pologne (2003-2013), mensuel polonais francophone ;
 Les Échos Quotidien (2009-), journal économique marocain francophone.
 Les Échos, bulletin de liaison de l'Association des démographes du Québec